Methusalem bezeichnet:

 eine biblische Person, welche angeblich 969 Jahre alt geworden sein soll, siehe Methusalem
 eine Weinflasche mit 6 Litern Inhalt, siehe Champagner #Flaschengrößen
 eine Dattelpalme Methuselah (Dattelpalme), die 2005 aus einem rund 2000 Jahre alten Samen keimte
 den Baum Methuselah, der lange den Rekord als ältestes Lebewesen hielt
 den inoffiziellen Namen eines Planeten, siehe PSR J1623-2631 b
 Adambier als historisches Sauerbier